Дэн Па́трик (): Патрик, Дэн (род. 1950) — американский радиоведущий и политик, 42-й вице-губернатор Техаса.
  (род. 1957) — американский спортивный комментатор, радио-персона, актёр кино и телевидения, телеведущий (, 1999 — )